Островский, Эдуард:
 Островский, Эдуард Георгиевич (род. 1935) — российский государственный деятель, специалист в области связи.
 Островский, Эдвард Феликс Винценты (1816—1859) — польский учёный, ветеринар-эпидемиолог.